Spörr ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Spörr (1821–1882), österreichischer Maler
 Martin Spörr (1866–1937), österreichischer Musiker, Dirigent und Komponist